Дми́трий То́карев:
 Токарев, Дмитрий Викторович (род. 1969) — российский литературовед.
 Токарев, Дмитрий Степанович (1902—1993) — советский руководитель органов государственной безопасности.